The Great Western — дебютный сольный студийный альбом британского музыканта Джеймс Дин Брэдфилда. В Великобритании альбом вышел 24 июля 2006 и дебютировал на 22 месте в UK Album Chart 30 июля 2006 года.

Список композиций 
 «That’s No Way to Tell a Lie» — 3:05
 «An English Gentleman» — 3:05
 «Bad Boys and Painkillers» — 3:49
 «On Saturday Morning We Will Rule the World» — 3:17
 «Run Romeo Run» — 3:24
 «Still a Long Way to Go» — 3:50
 «Émigré» — 3:29
 «To See a Friend in Tears» — 3:38
 «Say Hello to the Pope» — 3:24
 «The Wrong Beginning» — 3:15
 «Which Way to Kyffin» — 2:57

Синглы 
 «That’s No Way to Tell a Lie» (10 июля 2006)
 «An English Gentleman» (25 сентября 2006)

Примечания

Ссылки 
 Album info from Official Myspace site

Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы 2006 года
Альбомы Columbia Records